Battaglia di Santiago (1844) – battaglia tra Haiti e la Repubblica Dominicana avvenuta il 30 marzo 1844, detta anche "Battaglia del 30 marzo"
 Battaglia di Santiago de Cuba – scontro navale tra Spagna e Stati Uniti al largo di Cuba nel 1898
Battaglia di Santiago (1957) – nome dato ad una serie di proteste avvenute in Cile nel 1957 
Battaglia di Santiago (calcio) – soprannome dato alla partita tra la nazionale di calcio del Cile e la nazionale di calcio dell'Italia giocata durante il Campionato mondiale di calcio 1962